El anglicismo Caliban puede tener varios significados:
 Calibán, un personaje de la obra de William Shakespeare, La tempestad.
 Caliban (banda), Banda de Metalcore de Alemania.
 Caliban, personaje de Marvel Comics.
 Calibán, nombre de una novela de ciencia ficción del autor norteamericano Roger Mc Bride Allen, y del personaje homónimo-un robot- protagonista de la misma.
 Calibán y la bruja, libro de Silvia Federici.
 Calibán, nombre de una emisora radial comunitaria ubicada en el Barrio de Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires.
 Caliban, cómic independiente de ciencia ficción realizado por Garth Ennis (guion) y Facundo Percio para la editorial Avatar Press